7 navires de la Royal Navy ont porté le nom de 'HMS Niger. 
 Le HMS Niger (1759) est un cinquième rang de 33 canons lancé en 1759, réduit au sixième taux, converti en navire-prison en 1810 et rebaptisé Negro en 1813. Elle a été vendue en 1814.
 Le HMS Niger (1813) était un cinquième rang de 38 canons, lancé en 1813 et démantelé en 1820.
 Le HMS Niger (1846) était un sloop à hélice en bois lancé en 1846 et vendu en 1869.
 Le HMS Niger (1880) était un bateau à roues à aubes composite lancé en 1880, rebaptisé Cockatrice en 1881, Moorhen en 1896, et vendu en 1899.
 Le HMS Niger (1892) était une canonnière torpilleur lancée en 1892, convertie en dragueur de mines en 1909, et coulée en 1914 par le sous-marin allemand U-12 près de Deal.
 Le HMS Niger (J73) était un dragueur de mines de classe Halcyon lancé en 1936 et coulé par une mine près de l'Islande en 1942.
 Le HMS Niger devait être un dragueur de mines de classe Algerine. Sa quille a été posée en 1944, mais a été annulé deux mois plus tard.
 Le HMS Niger (J442) était un dragueur de mines de classe Algerine, lancé en 1945, et mis au rebut en 1966.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .